Рио Венадо има више значења:

 Рио Венадо, Хунта де лос Риос (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Венадо (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику